Джереми Уильямс:
* Уильямс, Джереми (род. 1972) — американский боксёр.
 Уильямс, Джереми (род. 1984) — канадский хоккеист.